

Елк-Маунд — місто, штат Вісконсин
 Елк-Маунд — селище, штат Вісконсин